La Maison Do'Urden est une famille de personnages fictifs du décor de campagne Les Royaumes oubliés pour le jeu de rôle Donjons et Dragons. C'est en particulier la famille de Drizzt Do'Urden, héros elfe noir créé par l'écrivain R.A. Salvatore.

La Maison Do'Urden 
La maison Do'Urden est la dixième maison de la cité drow de Menzoberranzan au début du roman Terre natale. Habilement gouvernée par Matronne Malice et ses filles, elle acquiert une puissance importante, montant au neuvième rang, jusqu'à la trahison de Drizzt envers les principes de Lolth. Le père de Drizzt, Zaknafein se sacrifie pour que son fils soit épargné mais celui-ci s'enfuit à la fin du roman, plongeant la maison dans le chaos.

Dans le roman Terre d'exil, pressée par la Matrone Baenre, Malice tentera par tous les moyens de conserver le rang de sa maison et fera pourchasser Drizzt en utilisant le cadavre animé de Zaknafein au cours d'un rituel appelé le Zin-Carla. Son échec signe la fin de la maison, anéantie par la maison Baenre. Dinin est sauvé par le mercenaire Jarlaxle et intègre Bregan D'aerthe, tandis que Vierna rejoint la chapelle Baenre.

Dans le roman L'Héritage, Dinin et sa sœur Vierna se remettent à la poursuite de Drizzt accompagnés de Jarlaxle et Artemis Entreri, mais leurs efforts sont vains. Dinin, transformé en drider, est tué par le nain Bruenor Marteaudeguerre et Drizzt finit, à contrecœur, par tuer Vierna. Après ces événements, Drizzt demeure le seul membre survivant de la famille Do'Urden.

La famille Do'Urden

Drizzt Do'Urden

Malice Do'Urden 
Malice est la matronne de la maison Do'Urden et la mère de Drizzt, Dinin et Nalfein. Elle est décrite comme très intelligente et manipulatrice, libertine (ce qui est assez ordinaire à Menzoberranzan) acharnée et très belle. Tuée par Briza.

Briza Do'Urden 
Briza est la sœur aînée de Drizzt. C'est une haute prêtresse de Lolth. Elle est très forte et corpulente, et extrêmement colérique. Tuée par la maison Baenre.

Maya Do'Urden 
Sœur de Drizzt. C'est une haute prêtresse de Lolth. C'est la fille de Rizzen. Tuée par la maison Baenre.

Vierna Do'Urden 
Sœur de Drizzt. C'est une haute prêtresse de Lolth. Elle est plus douce (adjectif très relatif) que ses sœurs, car c'est la fille de Zaknafein. Mis à part celui ci, elle est également la seule à avoir eu un tant soit peu d'affection, ou de magnanimité pour Drizzt lors de la jeunesse de celui ci. Elle finira néanmoins tuée par son frère.

Zaknafein Do'Urden 
Zaknafein est le père de Drizzt. Il est maître d'arme, réputé comme le plus puissant de Menzoberranzan, et ressent les choses de la même manière que Drizzt. Il se sacrifiera pour sauver Drizzt. Zaknafein sera ressuscité plus de 150 ans plus tard par la déesse Lolth pour convertir Drizzt à sa cause.

Rizzen Do'Urden 
Consort de Malice. Tué par le cadavre animé de Zaknafein, sur ordre (implicite) de Malice.

Nalfein Do'Urden 
Frère de Drizzt. Tué par Dinin le jour de la naissance de Drizzt. On sait juste qu'il était magicien.

Dinin Do'Urden  
Frère de Drizzt. Au cours de l'attaque de sa Maison contre celle des Devir, il assassine son frère pour devenir le premier fils et pour ainsi acquérir un peu de pouvoir, qui finalement reste assez insignifiant dans le monde des Drows. Par ce meurtre, Drizzt devient le deuxième fils et échappe au rituel de sacrifice du troisième fils. Par la suite, il jouera un rôle majeur dans la vie de Drizzt, et sera recueilli par Bregan D'aerthe après la chute de sa maison (à contrecœur).

Organisation des Royaumes oubliés